Северодоне́цк () — город и община в Луганской области Украины, административный центр Северодонецкого района. С 19 сентября 2014 года фактически выполняет функции административного центра области. Расположен на левом берегу реки Северский Донец.

Вместе с соседними городами образует агломерацию и крупный узел химической промышленности Украины. «Северодонецкий Азот» является крупнейшим химическим предприятием Украины.

В ходе российско-украинской войны и вторжения на Украину в городе разрушено или повреждено 99 % зданий. 25 июня 2022 года Северодонецк оккупирован Вооружёнными силами РФ и формированиями ЛНР. По местному законодательству является временно оккупированной территорией Украины.

Топонимика 
Современное название, данное городу в январе 1950 года, происходит от названия реки Северский Донец. До 1950 года тогда ещё посёлок городского типа носил название Лисхимстрой (Лисичанское химическое строительство). В 1950 году предлагалось четыре варианта нового названия для посёлка: Светлоград, Комсомольск-на-Донце, Менделеевск или Северодонецк. Но 27 января 1950 года выбор был сделан в пользу названия Северодонецк.

Украинское название 
В 1950—1970 годах использовались различные варианты украинского названия города: Сіверодонецьк, Північнодонецьк. В настоящее время принято название: Сєвєродонецьк.

География 
Северодонецк расположен на западе Луганской области на границе Донбасса и Слобожанщины. Стоит на левом берегу реки Северский Донец, при впадении в неё реки Боровой. С Лисичанском соединён тремя мостами: Павлоградским, Пролетарским и Донсодовским.

Город расположен в степной зоне и стоит находится на песчаных дюнах и речных почвах. Местность в черте города и около него — равнинная с небольшими поднятиями  над уровнем моря). Вокруг Северодонецка растут пойменные леса на аллювиальных почвах, изрезанных многочисленными старицами Северского Донца (озёра Клешня, Кривенькое, Зимовное, Песчаное, Туба, Боброво и др.). Весной наблюдается паводок с поднятием уровня воды от   с подтоплением пригородных территорий.

Территория города составляет 58 км². Из них 20 км² под жилой застройкой и 20 км² под промышленными объектами, остальное занимают леса. В административных границах города проходит железнодорожная магистраль Сватово — Попасная, а также региональная автодорога Р-66.

Северо-западная часть города омывается рекой Боровая, а юго-западная Северским Донцом.

Климат 
Климат умеренно континентальный с относительно непродолжительной холодной зимой и очень жарким летом. Средняя температура летом: +24…+30 °C. Самая жаркая погода — в середине июля. Июнь — самый ветреный месяц. Воздух прогревается до +36…+40 °C. Осенью погода прохладная и влажная. Возможны ранние заморозки. Зима, как правило, начинается в декабре. Средняя температура зимы: −2…−4 °C. Самый холодный месяц — январь. Весна прохладная и влажная, грозовые дожди идут в мае.

 Среднегодовая температура — +8,3 C°.
 Среднегодовая скорость ветра — 2,4 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 72 %.

Рельеф 
Город находится на равнине в центре долины Северского Донца. Высота над уровнем моря от   в пределах города. Центральная часть Северодонецка приподнята над остальной частью в среднем на 5 м.

История 

Рождение Северодонецка и его биография тесно связаны с постройкой химического комбината. Первые камни в фундамент комбината и города были заложены в 1934 году. С ростом предприятия развивался и посёлок, который в то время назывался Лисхимстрой. В конце 1950 года посёлок стал именоваться Северодонецк, а в 1958 году он получил статус города. С развитием химической промышленности край приобрёл современный индустриальный облик.
В 2020 отменены выборы в горсовет.

Российско-украинская война 

Со 2 марта 2022 года в окрестностях города шли бои. По данным руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка, в результате вторжения России на Украину в городе повреждены 90 % жилого фонда. 25 июня город полностью перешел под контроль российских войск.

Административное устройство 

Город разбит на 87 территориально-планировочных кварталов (в том числе и микрорайон Щедрищево). В Северодонецке 48 улиц, 4 проспекта.

Площади:
 Площадь Мира — площадь появилась в начале 1960-х годов с названием имени Ленина. Расположена на пересечении Центрального проспекта и бульвара Дружбы Народов. На ней расположены здания городского совета, гостинцы и ДК Химиков. В 2015 году в связи с декоммунизацией переименована, демонтирован памятник Ленину.
 Площадь Победы — площадь появилась к концу 1960-х на пересечении Советского проспекта и улицы Лисичанской была построена новая площадь и разбит сквер. Новая площадь разительно отличалась от площади на улице Ленина: это была монументальная, индустриальная, современная площадь. Два здания — здание НПО «Импульс» и НИИ «Химмаш» отражали молодую инженерную мысль, в центре площади был построен магазин «Детский мир», за площадью и сквером Северодонецкий ледовый дворец спорта. Новая площадь отразила дух времени и стиля тех лет. В 2000-х на площади установлена 15-метровая стела в память о воинах Второй мировой войны. С середины 1990-х годов является центральной площадью города, а с 2014 года тут располагается Луганская областная военно-гражданская администрация.

Улицы и проспекты:
 Гвардейский проспект — самому длинному проспекту города это имя присвоено в 1975 году в честь воинов 41-й гвардейской стрелковой дивизии, освобождавших Северодонецк от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас это четырёхполосная магистраль с газоном между полосами, по которой проложена троллейбусная линия.
 Проспект Химиков — до 1996 года назывался Комсомольский проспект и был очень похож на улицу Ленина с бульваром и зеленью. После открытия в 1978 году троллейбусных маршрутов проспект расширили, а в его конце построили автовокзал.
 Центральный проспект — до 2015 года назывался Советский проспект. В начале 60-х были объединены 2 улицы Северодонецка: Советская и Ворошилова и так появился первый в городе проспект. Он стал своеобразным экватором и местом больших строек. Именно здесь возведены многие достопримечательности Северодонецка: Дворец Химиков, городской Дворец Культуры, здание городского совета, «Детский мир», Ледовый дворец.
 Проспект Космонавтов — проспект Космонавтов появился в Северодонецке на рубеже 60-70 годов — на волне популярности темы космоса и активного развития космической отрасли. Так же появлению улицы с таким названием способствовало сотрудничество предприятий города («Импульс», «Азот», «ОКБА») с организациями космической отрасли и неоднократные деловые визиты в Северодонецк космонавтов и делегаций.
 Шоссе Строителей — в середине 70-х построена как бетонная дорога для проезда строительной техники с Домостроительного комбината в микрорайоны 75,76 и 79. В конце 70-х участок бетонной дороги становится объездной дорогой города. В начале 1980 года участок объездной дороги от Автовокзала до троллейбусного депо получает название Ворошиловградское Шоссе. В 1993 году шоссе решено переименовать в Шоссе Строителей дабы увековечить память первых строителей, которые строили комбинат «Азот» и другие предприятия города, а также новые микрорайоны Северодонецка.

Население 
 Северодонецк — самый маленький областной центр Украины.
 По результатам переписи 2001 года население города составляло 119 940 человек, с населёнными пунктами Северодонецкого горсовета — 129 752 человек.
 По переписи 2001 70,2 % — украинцы, 26,9 % населения — русские, 0,7 % — белорусы, 0,6 % — армяне, 0,2 % — азербайджанцы, по 0,1 % — греки, грузины, евреи, молдаване, немцы, поляки, цыгане; всего 77 национальностей.

 В 2009 году родилось 1306 детей, умерло 1611 человек (в 2008 соответственно 1361 и 1607). По данным переписи рождаемость — 9,4 на 1000 человек,  естественная сальдо миграции положительное (2,3 на 1000 человек). Динамика показателя естественной убыли населения по годам:     . Количество работающих — 69,4 тыс. (2009); пенсионеров — 27,1 тыс.; детей до 17 лет — 25,2 тыс., безработных — 1,2 тыс.
 По данным Северодонецкого горсовета на февраль 2020 постоянное население составляет 112 713 человек.

Образование и наука 

В Северодонецке развита сеть учебных заведений всех типов, от начальных до высших учебных заведений и центров. Каждый год в Северодонецк приезжает учиться около трёх тысяч иногородних студентов. Всего же в городе примерно 6000 студентов, 9706 школьников, 4112 детей дошкольного возраста.

Высшие 
 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
 Луганский государственный университет внутренних дел имени Э. А. Дидоренко
 Институт повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров
 Межрегиональная Академия Управления персоналом
 Экомен — Северодонецкий факультет Киевского экономического института менеджмента

Средние и специальные 
 ОКЗ «Колледж культуры и искусств имени С. Прокофьева»
 ГУЗ «Северодонецкое ВПУ»
 Духовное училище
 Северодонецкий химико-механический техникум
 Северодонецкий профессиональный химико-технологический лицей
 Северодонецкий профессиональный лицей
 Северодонецкий строительный лицей
 СВПУ № 92

Общеобразовательные и дошкольные 
 17 средних общеобразовательных школ
 1 средняя специальная школа с углубленным изучением иностранных языков
 Коллегиум
 Гимназия
 Многопрофильный лицей
 30 дошкольных заведений
 Музыкальные школы № 1, № 2
 Детская художественная школа
 Боровская школа искусств
 «1С Франчайзинг» учебный центр
 «1С авторизированный учебный центр»
 «Межшкольный учебно-производственный комбинат»
 Северодонецкая школа-интернат для детей-сирот

Научные предприятия 

 Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий «Химтехнология», в настоящее время ООО «Химтехнология».
 Научно-исследовательский институт управляющих вычислительных машин объединение «Импульс», в настоящее время ЧАО Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс».
 Филиал научно-исследовательского института химического машиностроения.
 Филиал государственного института азотной промышленности.
 Научно-исследовательский институт техники безопасности химической промышленности.
 Научный центр по изучению рисков «Ризикон».
 Научно-проектное предприятие «Микротерм».
 Научно-проектное предприятие «Антекс-автоматика».
 Проектное предприятие «Проектсистемсервис».

В советское время предприятия «Завод сопротивлений» и «Северодонецкий приборостроительный завод» участвовали в разработке систем электроники для стыковки космических кораблей серии «Союз» и «Аполлон».

Экономика 
Северодонецк — город с развитой экономикой. Основной доход город получает от предприятий химической промышленности и малого бизнеса, именно они являются основными наполнителями бюджета. С 2014 года в бюджетном формировании принимают участие областные администрация и различные учреждения. В городе работает 32 больших промышленных предприятия и 1200 частных предприятий обслуживающей отрасли. Трудоспособного населения — 67 тысяч, работающего  детей и пенсионеров по 20 тысяч.

Химическая промышленность 

 ЧАО «Северодонецкое объединение Азот»
 ООО "НПО «Северодонецкий Стеклопластик»
 ООО «Химтехнология»
 ЧАО «Северодонецкий ОРГХИМ»
 ЗАО «Укрхимэнерго»
 ЗАО «Новоферт»
 ЧП «Химпоставщик»
 ООО «Химэкселен»
 ООО СП «Укрвнештрейдинвест»
 Северодонецкая научно-производственная фирма «Химмашкомпрессорсервис»
 ООО Предприятие противопожарного оборудования «Пирена»
 ООО "Научно-производственное объединение «Неболайт»

Машиностроение и приборостроение 

 ЧАО СНПО «Импульс»
 ООО «Северодонецкие металлоизделия и конструкции»
 Северодонецкий химико-металлургический завод «СХМЗ»
 Северодонецкий завод химического нестандартизированного оборудования
 Северодонецкий котельно-механический завод
 Северодонецкий приборостроительный завод (СПЗ).
 ОАО «Украинско-польская компания торгового оборудования „ВИКО“»
 Северодонецкий завод сопротивлений
 ООО Научно производственное предприятие «Микротерм»
 ООО НПП «АНТЕКС-автоматика»
 ОАО «Энергохиммаш»
 ДП «Северодонецкий авторемонтный завод».

Энергетика 

 Северодонецкая ТЭЦ

Строительство 
 Северодонецкий завод ЖБИ
 ООО «Инвестстрой»
 ООО «Мрия — Инвест»
 Завод строительных металлических материалов и конструкций
 Деревообрабатывающий комбинат
 ЗАО «Кирпич-стройматериалы»
 Северодонецкий завод строительной керамики
 Завод строительных конструкций

Пищевая промышленность 
 Северодонецкий хлебокомбинат
 Консервный завод

Компьютерные разработки 
 Best Way

Легкая промышленность 
 ЧП «Соболь»
 ООО Северодонецкое предприятие «Мрия»

Лесное хозяйство 
 Государственное предприятие «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство»

Финансы 
За 2008 год экспорт товаров составил 497,9 млн долларов США, импорт — 135 млн долларов США. География экспорта такова: 37 % — Америка, 24,5 % — Европа, 18,4 % — Азия, 11,5 % — Африка, 5,2 % — СНГ, 3,4 % — остальные страны. 85 % экспорта — техника, 13,6 % — металлы и металлические изделия.

За 2009 год в бюджет города поступило 281,7 млн грн. (из них трансферты составили 87,1 млн грн.), расходы — 284,6 млн грн.
В городское отделение Пенсионного фонда в 2009 году поступило 463,9 млн грн. В 2009 г. было собрано налогов, сборов и платежей — 500,7 млн грн. Финансовый результат от следующих видов деятельности: промышленность — 232,7 млн грн.; торговля и услуги — 45,8 млн грн.; транспорт и связь — 8,69 млн грн.; строительство — 7,9 млн грн.; другие — 4,66 млн грн..
Иностранные инвестиции составили 138,71 млн долларов США, то есть 1698,1 доллара на одного жителя.

Торговля и услуги 
За 2008 год розничный товарооборот торговли — 900 млн грн. (4400 грн. на душу населения), услуг оказано на 355,9 млн грн. 864 магазина (94,3 тыс. м² торговых площадей, по 4263 м² на 10 тысяч жителей), 129 ресторанов, кафе, столовых (7500 посадочных мест, по 291,5 на 10 тысяч жителей). Вокруг города расположено около 95 торговых оптовых баз.

Транспорт

Городской транспорт 

Троллейбус является основным видом общественного транспорта города, он работает на 6 маршрутах, охватывающих все жилые районы.

Автобусные перевозки представлены городскими и пригородными маршрутами:
 № 1 Чистое озеро — «Азот» (2-я проходная) (по проспекту Химиков).
 № 5 Лесная Дача — «Азот» (2-я проходная).
 № 101 «Азот»(2-я проходная) — центр — «Азот» (2-я проходная) (кольцевой).
 № 110 Депо — пл. Победы — пл. Мира — пос. Воеводовка
 № 102/12 «Азот»(2-я проходная) — больничный городок — мкр. Щедрищево

Аэропорт

Автовокзал

Пригородный транспорт 
Автобусы и маршрутные такси Северодонецка обслуживающие пригородную 20-километровую зону вокруг города. Интервалы на маршрутах в основном не превышают 20 минут. Основные направления: Лисичанск, Рубежное, Боровское, Сиротино и другие населённые пункты.

Междугородное автобусное сообщение 
Автобусное сообщение с городского автовокзала с городами: Харьков, Днепр, Запорожье, Троицкое, Попасная, Лиман, Бахмут, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Мариуполь, Бердянск, Москва, Краснодар, Каменское, Старобельск, Счастье.

Международное автобусное сообщение 
Северодонецк связан автобусными линиями с городами РФ и Польши — Ростов-на-Дону, Таганрог, Воронеж, Варшава,Россошь, Люблин, Познань, Белгород, Москва, Санкт-Петербург.

Железнодорожный транспорт 
Пассажирской железнодорожной станции в Северодонецке нет, однако в 4 км от города находится станция Лисичанск, а в 7 км станция Рубежное.

Так же в городе имеется грузовая железнодорожная станция для промышленных целей — станция Предмостовая .

Инфраструктура

Городское хозяйство 
Жилищный фонд в 2008 г, тыс. м²: всего — 4990. Приватизированное жильё 4508,9, частный сектор 481,1. Государственный жилищный фонд 98,1 тыс. м², фонд местных советов — 2486,5.

На одного жителя в среднем приходится 14,1 м² жилой площади. В Северодонецке после распада СССР ведётся наиболее активное строительство жилья в области.

Также городу принадлежат стадионы «Химик», «Энергетик», «Строитель», ряд спортивных учреждений.

Телефонная связь 
Коды города: 06452, 252, 0645. С 2007 года в городе введены 6-значные номера, начинающиеся на «70». Вместе с этим в городе действуют номера на «2», «3», «4», «5», «6», «9». Номера, начинающиеся на «71» и часть номеров начинающиеся на «6», принадлежат ЧАО «Азот».

Медицина 
 Северодонецкая областная многопрофильная больница.
 Детская поликлиника № 1.
 Детская поликлиника № 2.
 Поликлиника № 1.
 Поликлиника № 2.
 Тубдиспансер.
 Онкоцентр.
 Детская стоматологическая поликлиника.
 Женская консультация № 1.
 Женская консультация № 2.
 Кожвендиспансер.
 Станция переливания крови.
 Отделение ранней социально-педагогической и медицинской реабилитации детей-инвалидов при территориальном центре «Промінець».

Культура и отдых 

 Северодонецкий городской театр драмы
 Озеро Чистое и рукотворное озеро-пруд Парковое
 Городской парк
 Центр детского и юношеского творчества
 Галерея искусств
 Дворец культуры химиков

Спорт 

 Северодонецкий ледовый дворец спорта
 Футбольная команда «Химик»
 Волейбольная команда «Северодончанка»
 4 спортивных школы (плаванье, теннис, волейбол, футбол, боевые искусства)
 Спорткомплекс «Олимпия»

Отдых 
 Санаторий-профилакторий «Янтарь».
 Детский лагерь «Гагаринец».
 Детский лагерь «Альянс».
 Базы отдыха вокруг озёр и на берегах рек Северский Донец и Боровая.

Религиозные учреждения 

Город является центром Северодонецкой епархии (Московский патриархат).
 Рождественский собор (Северодонецк) — кафедральный собор Северодонецкой епархии УПЦ.
 Крестовоздвиженский храм — расположен на окраине города, его история начинается 19 января 1996 года. 1 ноября 1996 года из Свято-Никольского собора города Алчевска крестным ходом сюда была доставлена первая святыня — икона Божией Матери «Взыскание погибших».
 Храм иконы Божией Матери «Умиление» — в июне 1993 года в Северодонецке был открыт первый православный храм. Освятили старое здание бывшего клуба «Комсомолец» в честь иконы Божией Матери «Умиление».

Города-побратимы 
  Еленя-Гура (), Польша
  Ровно (), Украина

Северодонецк в названиях 
 В честь города названо судно контроля физических полей проекта 18061 (СФП) «Северодонецк» (U812).
 Средний морской сухогрузный транспорт проекта В32/II «Северодонецк» Северного флота ВМФ СССР в 1954—1992 годах.
 В Москве в честь города названа Северодонецкая улица.

См. также 
 Первый Всеукраинский съезд депутатов всех уровней в Северодонецке
 Второй Всеукраинский съезд депутатов всех уровней в Северодонецке
 Старт (микроавтобус)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Северодонецкой городской рады
 Официальный сайт Управления Пенсионного Фонда Украины в Северодонецке
 Информационно-аналитический портал города Северодонецка
 Городские веб-камеры — фонтан дворца культуры

Города на Северском Донце
Города Луганской области
 
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании